104-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 104 сд.

История 
Сформирована марте—июне 1939 года в Мурманске, на основании постановления Ленинградского военного округа от 29 апреля 1939 года, как 104-я горнострелковая дивизия на базе 162-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии, которому присвоили № 217. 30 июня 1939 года дивизия была полностью укомплектована и приступила к боевой и политической подготовке. В первых числах сентября 1939 года части дивизии передислоцируются в район Титовки, на Рыбачий и Средний полуострова, где продолжили учёбу.

Зимняя война 
Период вхождения в действующую армию: 30 ноября 1939 года — 13 марта 1940 года.

В ноябре 1939 года дивизия в составе 217-го, 242-го горнострелковых и 290-го артиллерийского полков перешла финскую границу имея задачу занять порт Петсамо и западные части полуостровов Рыбачий и Средний. 273-й горнострелковый полк действовал отдельно от дивизии на Кандалакшском направлении.

Летом 1940 года переформирована в 104-ю стрелковую дивизию.

Великая Отечественная война 
Период вхождения в действующую армию: с 22.06.1941 по 14.11.1944, с 11.12.1944 по 09.05.1945.

На 22.06.1941 года дислоцировалась в районе Лоухи, Кандалакша, Кестеньга, составляя второй эшелон армии, и уже совершала переход на Кандалакшское направление.

С начала июля 1941 года заняла рубеж (без 242-го стрелкового полка, находящегося на Кестеньгском направлении) у озёр Куолаярви и Апаярви во второй полосе обороны, позади 122-й стрелковой дивизии. С отходом последней с 08.07.1941 года вступает в бои на указанном рубеже. В середине августа 1941 года дивизия была вынуждена отойти на 4 километра восточнее Алакуртти, где вновь закрепилась на оборонительном рубеже, в сентябре 1941 года вела ожесточённые бои, а затем и держала там оборону при стабильном фронте до осени 1944 года. С 07.09.1944 года дивизия участвовала в преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, на своём участке перешла в наступление, освободила населённые пункты Лиоколахти и Корья, овладела мостом через Курми-Ярви, вышла на государственную границу с Финляндией, 02.10.1944 достигла рубежа реки Наруска-иоки, деревни Котала, что в 5-6 километрах западнее границы.

11.10.1944 погрузилась на станции Алакуртти, к 23.10.1944 сосредоточилась в районе Луостари.

В декабре 1944 дивизию перебросили в Румынию, 04.12.1944 прибыла в Плоешти, затем передислоцирована под Бухарест, где стояла до января 1945 года.

В январе 1945 года переброшена в Венгрию, отражает удар вражеских войск на восточном берегу канала Шарвиз. 18.01.1945 получила приказ из второго эшелона корпуса переместиться к югу, занять оборону в районе Херцегфальфа, с тем чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника в сторону Дуная. Приказ, в связи с прорывом врага не был выполнен. К 20.01.1945 года попала в окружение, вела бои в окружении по рубежу Аба, Шаркерестур, Якобсаллаш, Шарашд, c 21.01.1945 прорывается к своим, при поддержке 100-й танковой бригады, к 26.01.1945 вышла с боями в направлении Шарашд, Чиллар, будучи поддержанной 110-й и 32-й моторизованными бригадами, на рубеж Цеце, северо-западнее Дунафёльдвар.

К 28.01.1945 года была пополнена и нанесла удар на север между каналом Шарвиз и Дунаем, к 31.01.1945 вышла на рубеж господский двор Сильфа, деревня Шарсентагота.

06.02.1945 вышла на рубеж Гуйя, Шопонья, Калоз, форсировала канал Шарвиз и овладела плацдармом на его западном берегу. С 12 по 15.02.1945 ведёт ожесточённые бои на рубеже, 242-й стрелковый полк — в окружении. В двадцатых числах февраля была отведена в резерв.

С 03.03.1945 передислоцирована на южное крыло фронта в район в район Меренье, Капошмере, Бардудворнюк, и была изъята в резерв фронта.

Принимала участие в Будапештской операции, затем в Балатонской оборонительной операции, в ходе Венской стратегической операции наступала из района Надьбайом на Надьканижа и далее на запад. В апреле 1945 года продолжает наступление в Югославии

С 16.04.1945 года находилась на обороне границы Австрии и Венгрии. В сентябре 1945 года расформирована в Румынии.

В составе

Состав 
 217-й стрелковый полк
 242-й стрелковый полк
 273-й стрелковый полк
 290-й артиллерийский полк
 502-й гаубичный артиллерийский полк (до 14.10.1941)
 161-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 391-я зенитная батарея (359-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион) (до 29.05.1943)
 369-й миномётный дивизион (с 14.10.1941 по 09.11.1942)
 163-я отдельная разведывательная рота (163-й разведывательный батальон)
 276-й отдельный сапёрный батальон
 234-й отдельный батальон связи (831-я отдельная рота связи)
 352-й отдельный медико-санитарный батальон
 25-я отдельная рота химической защиты
 202-я (161-я) автотранспортная рота
 171-я полевая хлебопекарня (183-й полевой автохлебозавод)
 243-й дивизионный ветеринарный лазарет
 26-я дивизионная ремонтная мастерская
 280-я (52555-я) полевая почтовая станция
 194-я (335-я) полевая касса Государственного банка
 175 стрелковый полк (с середины октября 1941 г.)

Награды частей дивизии 
 242-й стрелковый Краснознамённый полк
 273-й стрелковый Краснознамённый полк
 290-й артиллерийский Краснознамённый полк

Укомплектованность 
 на 22.06.1941 года: личный состав 8373 человека, 8958 винтовок, 360 ручных пулемётов, 156 станковых пулемётов, 64 противотанковых 45-мм пушек, 33 76-мм пушки, 34 122-мм гаубицы, 12 152-мм гаубиц, 141 миномёт, 127 автомашин, 50 тракторов, 1766 лошадей.

Командование дивизии

Командиры 
 Щербаков, Владимир Иванович (03.1939 — 01.1941), комбриг, с 4.06.1940 генерал-майор;
 Морозов, Степан Ильич (17.01.1941 — 28.08.1941), генерал-майор;
 Внуков, Иван Иванович (29.08.1941 — 29.10.1942), полковник;
 Жуков, Георгий Андреевич (30.10.1942 — 23.09.1944), полковник, с 1.09.1943 генерал-майор;
 Москалёв, Игнатий Алексеевич (24.09.1944 — 11.10.1944), полковник;
 Обыденкин, Иван Васильевич (12.10.1944 — 15.05.1945), полковник.

Военные комиссары (с 9.10.1942 заместители командира дивизии по политической части) 
 Каплуновский Андрей Павлович (03.1939 — 20.10.1941), старший батальонный комиссар, полковой комиссар
 Дунаев Александр Фёдорович (20.10.1941 — 13.05.1943), старший батальонный комиссар, с 5.12.1942 полковник;
 Павлинский Александр Алексеевич (22.05.1943 — 16.06.1943), полковник.

Начальники штаба дивизии 
 Внуков Иван Иванович (03.1939 — 28.08.1941), подполковник;

Начальники политотдела, с 06.1943 он же заместитель командира по политической части 
 Донской Николай Семёнович (17.02.1941 — 27.02.1942), полковой комиссар;
 Купервацкий Исаак Фёдорович (23.03.1943 — 16.06.1943), старший батальонный комиссар, с 25.11.1942 подполковник;
 Павлинский Александр Алексеевич (16.06.1943 — 11.08.1944), полковник;
 Таратынов Александр Михайлович (11.08.1944 — 15.09.1945), майор с 28.09.1944 подполковник.

Отличившиеся воины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 
 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году